Cuffee ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Cuffee (1902–1959), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Michael Cuffee (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler